Covent Garden, place anglaise et quartier de Westminster à Londres ;
 Covent Garden, salle d’opéra anglaise à Londres
 Covent Garden, station du métro de Londres ;
 Covent Garden, gratte-ciel belge de Bruxelles ;
 New Covent Garden Market, marché anglais de Londres.